Александр Никифорович Воро́нин (23 мая 1951, Челябинск — 26 сентября 1992, Мыски, Кемеровская область) — советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион (1976), двукратный чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР (1976).

Спортивная карьера

Рекорды мира 

В 1975—1980 установил 13 мировых рекордов и 13 рекордов СССР (по другим данным — 14 и 17).

Окончил Прокопьевский техникум физической культуры в 1978 году. Работал на Томусинской ГРЭС, аппаратчиком на ПО «Химпром», директором стадиона, тренером. Сын Дмитрий (род. 1980) выступал в весовой категории до 62 кг, был чемпионом и обладателем Кубка России.

Погиб 26 сентября 1992 года. Воронин забыл ключи от квартиры на четвёртом этаже. Соседа сверху не оказалось дома. Воронин поднялся на крышу, привязал к антенне бельевую верёвку и стал спускаться. На уровне пятого этажа верёвка оборвалась

Награды 
 Орден «Знак Почёта»

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика на сайте истории Олимпийской тяжёлой атлетики

Тяжелоатлеты СССР
Обладатели Кубка СССР по тяжёлой атлетике
Чемпионы СССР по тяжёлой атлетике
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Олимпийские чемпионы по тяжёлой атлетике
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Рекордсмены мира в тяжёлой атлетике
Погибшие в результате падения с высоты
Выпускники Прокопьевского техникума физической культуры